Schirmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich von Schirmeister (1817–1892), deutscher Politiker, Mitglieder des Paulskirchenparlamentes 1848
 Moritz von Schirmeister (1901− † nach 1946), deutscher Staatsbeamter und Journalist
 Raimund Schirmeister (* 1951), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
Tanja Schirmeister (* 1963), deutsche Chemikerin und Pharmakologin

Siehe auch:
 Schirrmeister (Begriffsklärung)